Vulcano (mitologia) — divindade da mitologia romana
Vulcano (planeta) — planeta hipotético
Vulcano (ilha) — ilha na Sicília
Vulcano (vulcão da Sicília) — vulcão da ilha homónima
Vulcano (banda) — uma banda brasileira de black metal

Ficção
Vulcanos — espécie humanoide do seriado Star Trek